Sambuc est un mot occitan qui signifie « sureau », du latin sambucus. Il peut également faire référence à :

Toponyme 

 Sambuc, nom français de Sambuco, commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont en Italie ;
 Sambuc, lieudit de la commune française de Montlaux dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Sambuc, lieudit de la commune française d'Orpierre dans le département des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Sambuc, lieudit de la commune française de Saignon dans le département du Vaucluse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Le Sambuc, village français de la commune d'Arles, dans le département des Bouches-du-Rhône ;
 Col du Grand-Sambuc, col français du massif de la Sainte-Victoire  dans le département des Bouches-du-Rhône.

Patronyme 
Sambuc est un patronyme français rare. Seulement 76 personnes sont nées en France entre 1891 et 1990 avec ce patronyme.

Produit 
 Sambuc, vin-apéritif à base de sureau, de banane et de raisins secs, fabriqué dans le département français de l'Ariège.

Références 

Toponymie française
Patronyme français
Homonymie de patronyme